Ordonho é um antigo nome germânico comum na Baixa Idade Média na península Ibérica. Pode referir-se aos seguintes soberanos:

 Ordonho I das Astúrias — rei das Astúrias (850-866)
 Ordonho II da Galiza e Leão — rei da Galiza (910-924) e de Leão (914-924)
 Ordonho III de Leão — rei de Leão (950-956)
 Ordonho IV de Leão — rei de Leão (968-960)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história